Češnjice (Sevnica)
Češnjice (Lukovica)